Centropus grillii — вид птиц из семейства кукушковых (Cuculidae). Подвидов не выделяют. Распространены в Африке южнее Сахары. Видовое название дано в честь шведского орнитолога Йохана Вильгельма Гриля (, 1815–1864).

Описание 
Centropus grillii — самая маленькая шпорцевая кукушка, длиной от 30 до 34 см; самки немного крупнее самцов и весят около 150 г, тогда как самцы — около 100 г. Половой диморфизм в окраске оперения не выражен. Вне сезона размножения птицы окрашены в жёлто-коричневый или тёмно-коричневый цвет с черноватыми полосками на спине, крыльях и хвосте; макушка и мантия желтовато-коричневые, нижняя сторона тела с тёмными пятнышками. Радужная оболочка коричневая. Надклювье коричневое, подклювье голубовато-серое.
В сезон размножения окраска оперения взрослых особей заметно изменяется. Голова и всё тело становятся чёрными, хвост — блестящим чёрным, надхвостье испещрено коричневыми полосками, крылья рыжеватого или светлого каштаново-коричневого цвета. Клюв и ноги чёрного цвета.
Молодь рыжеватого цвета с многочисленными тёмными и светлыми полосками, радужная оболочка и ноги синевато-серые.

Крик описывается как монотонное «kuk-uk kuk-uk», повторяющееся с интервалом в две секунды, а также как более быстрое повторяющееся «hoo-hoo».

Биология 
Питается на земле или вблизи земли. В состав рациона входят насекомые (кузнечики, богомолы, жуки и др.), паукообразные и мелкие рептилии.
Сезон размножения приходится на сезон дождей и продолжается с апреля по июль в прибрежных районах Ганы, с июля по август на севере Ганы и Нигерии, с декабря по февраль в Танзании, с декабря по март в Зимбабве, с января по май в Малави. Гнездо шарообразной формы сооружается из сухой травы и осоки, размещается в густой траве на высоте 20—40 см над землей. В кладке 2—6 белых яиц, размером 31 х 24 мм. Яйца откладываются с нерегулярными интервалами, доходящими до 9 дней. Насиживание начинается с первого яйца. В строительстве гнезда, насиживании кладки и уходе за птенцами принимает участие только самец. Самка в это время охраняет гнездовую территорию. Единственный вид шпорцевых кукушек, у которого помимо моногамии наблюдается полиандрия, т.е. самка может совокупляться с тремя самцами. Показано, что территориальная агрессия у самок C. grillii модулируется прогестероном.

Примечания

Литература

Ссылки 
Payne R. B. (2020). Black Coucal (Centropus grillii), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.blacou1.01
Шпорцевые кукушки
Животные, описанные в 1861 году
Птицы Африки
Таксоны животных, названные в честь людей